Ла Умедад има више значења:

 Ла Умедад (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Умедад (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Умедад (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Умедад (Сан Себастијан Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Умедад (Сантијаго Истајутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Умедад (Сантијаго Хамилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику